W eliminacjach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1966 w strefie UEFA wzięło udział 31 reprezentacji narodowych.

Zasady kwalifikacji 
Drużyny, które wzięły udział w eliminacjach zostały podzielone na 3 grupy po 3 drużyny, 5 grup po 4 drużyny, oraz na 1 dwumecz. Grano systemem każdy z każdym po 2 razy. Zwycięzcy grup i dwumeczu awansowali do finałów.

Przebieg eliminacji

Grupa 1 

O awansie zadecydował mecz dodatkowy

Mecz dodatkowy

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9 

O awansie zadecydował mecz dodatkowy.

Mecz dodatkowy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Wyniki eliminacji na RSSSF.com

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1966
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej